Ixhuatán kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Santa María Ixhuatán, kommun, 
 Santa María Ixhuatán, kommunhuvudort, Departamento de Santa Rosa,

Mexiko 

 San Francisco Ixhuatán (ort), Oaxaca, San Francisco Ixhuatán, 
 Ixhuatán (kommun), Chiapas, 
 Ixhuatán, Chiapas, ort,